Dead Rising () — серия игр в жанре Action-adventure, созданная Capcom и на данный момент состоящая из пяти игр.

Игры серии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии

Серии компьютерных игр, появившиеся в 2006 году